Оссонвиль — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Клерон д’Оссонвиль — графский род:

Персоналии 
 
 Оссонвиль, Луиза де Брольи (1818—1882) — французская писательница и историк.
 Оссонвиль, Поль Габриель д’ (1843—1924) — французский политик, литератор и историк, член Французской академии.
 
 Неттанкур-Оссонвиль, Жан Шарль де (1726—1822) — французский генерал, участник войны за Австрийское наследство и Семилетней войны.